Ел Умо има више значења:

 Ел Умо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Умо, Ел Мариљо (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Умо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Умо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Умо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Умо (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику